La saison 2019-2020 du Mans FC, club de football français, voit le club évoluer en Ligue 2 pour la vingt-neuvième fois de son histoire, après sa promotion grâce à sa victoire 2-0 sur le terrain du Gazélec Ajaccio après avoir perdu le match de barrage aller 2-1 au MMArena .

L'équipe est dirigée par Richard Déziré depuis la saison 2015-2016, qui prolonge de deux ans après l’accession en Ligue 2. Le , il est remercié par le club à la suite des mauvaises performances à répétition de l'équipe pointant dans les dernières places du classement.

Le , Thierry Gomez annonce l'arrivée de Réginald Ray dont l'objectif sera de maintenir le club en Ligue 2.

Avant-saison

Tableau des transferts

Matchs amicaux

Effectif

Effectif professionnel actuel 
Le tableau suivant liste uniquement l'effectif professionnel du Mans pour la saison 2019-2020.

|-
!colspan=8 style="background: #FFEC00 " align=center|
|-

|-
!colspan=8 style="background: #FFEC00 " align=center|
|-

|-

!colspan=8 style="background: #FFEC00 " align=center|
|-

Compétitions

Ligue 2

Aller

Retour

Classement 
Extrait du classement de Ligue 2 2019-2020

Résultats par journée 

|}
Source : lfp.fr (Ligue de football professionnel)
Terrain : D = Domicile ; E = Extérieur. Résultat : D = Défaite ; N = Nul ; V = Victoire.

Coupe de France

Coupe de la Ligue

Statistiques

Domicile et extérieur

Statistiques individuelles

Statistiques collectives

Buteurs

Passeurs

Cartons jaunes

Cartons rouges

Affluence et télévision

Affluences à domicile

Références

Notes 

2019-2020
Le Mans FC
Le Mans